|}

Die Bahnstrecke Le Dorat–Limoges-Bénédictins ist eine 55 km lange, normalspurige, eingleisige Eisenbahnstrecke im französischen Département Haute-Vienne. Sie verbindet die Bahnstrecke Mignaloux-Nouaillé–Bersac im Norden mit dem Streckenkonglomerat rund um den Bahnhof Limoges-Bénédictins. Im Verkehrsunternehmen TER Nouvelle-Aquitaine wird sie mit der Streckennummer 24 geführt. Sie wurde in den frühen 1880er-Jahren eingeweiht und stellt noch heute die Infrastruktur für Personen- und Güterzüge. Die Kilometrierung beginnt im Bahnhof Paris-Austerlitz und wird über Poitiers und Saint-Benoît geführt.

Geschichte 

Die Strecke wurde von der Dritten Französischen Republik geplant und gebaut. Von Beginn an wurde sie auch für den Personenverkehr vorgesehen und am 31. Dezember 1875 entsprechend konzessioniert. Obwohl auch am 15. Januar 1881 noch kein Konzessionär bestimmt war, wurde die Strecke provisorisch bewilligt. In zwei Abschnitten war sie fertiggestellt worden: am 31. Dezember 1880 zwischen Le Dorat und Couzeix-Chaptelat, sieben Wochen später die letzten 7,5 km bis Limoges.

Am 28. Juni 1883 wurde mit der Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) ein Konzessionär gefunden. Die PO besaß schon zahlreiche andere Strecken in dieser Region und konsolidierte so ihr Streckennetz. Die Verbindung zwischen Poitiers und Limoges konnte so mehr als 40 km verkürzt werden, weil der Umweg über Bersac entfiel.

In Bellac bestand zwischen 1912 und 1936 Anschluss an die elektrifizierte Sekundärbahn in Meterspur Rancon–Bussière-Poitevine der Straßenbahnen im Département Haute-Vienne (Chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne). Außerdem war von diesem Bahnhof ein normalspuriger Abzweig in Richtung Confolens projektiert, der von der PO aber nie ausgeführt wurde.

In Couzeix-Chaptelat kreuzten die gemeinsam auf einer Meterspur-Trasse geführten Bahnstrecke Limoges–Saint-Sulpice-les-Feuilles und die Bahnstrecke Planchettes–Razès, die sich etwa Hundert Meter weiter nordöstlich in der Ortslage Planchettes voneinander trennten. Sie gehörten ebenfalls der CDHV an, die in ihrer Hochzeit 1936 mehr als 250 km Schienenweg bewirtschaftete.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine
Bauwerk im Département Haute-Vienne